Лапка:

 Лапка () — термин, используемый для обозначения дистального отдела конечности у членистоногих (Arthropoda).
 Лапки — вид кавычек.
 Лапка — Белорусский дворянский род
 Лапка, или прижимная лапка — съёмная принадлежность любой швейной машины. 

Реки
 Лапка — река в Ленинградской области и Санкт-Петербурге.
 Лапка (приток Нижней Тунгуски)
 Лапка (приток Ними)
 Лапка (приток Ухры)

См. также 
 Лапа (значения)
 Лапки